Kaiserpassage bezeichnet
 Kaiserpassage (Berlin)
 Kaiserpassage (Bonn)
 Kaiserpassage (Karlsruhe)
 Kaiserpassage (Wanne-Eickel)
 Kaiserpassage (Worms)